Idaja (gr. Idaia, łac. Idaea) – w mitologii greckiej córka Dardanosa
 Idaja (gr. Idaia, łac. Idaea) – w mitologii greckiej córka Okeanosa

Zobacz też 
 Vaccinium vitis-idaea (borówka brusznica, borówka czerwona) – gatunek rośliny z rodziny wrzosowatych